Тихуана има више значења:

 Тихуана, насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Тихуана (Доња Калифорнија), општина у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Тихуана (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику